WTA Тур, носещ официалното наименование Сони Ериксон тур на Женската тенис асоциация (на англ. Sony Ericsson Women's Tennis Association Tour), е поредица от турнири за професионални тенисистки, организирани всяка година от Женската тенис асоциация.

Информацията в тази статия е актуална за тенис сезона през 2007 г.

Класификация 
Турнирите от WTA Тур са разделени в пет различни категории. Най-важната от тях включва само годишния Шампионат на WTA Тур. В останалите четири, наречени Категории ( – нива), са разпределени 56 турнира, провеждащи се на различни места по целия свят. Те са разделени на базата на наградния фонд, който дават:
 Категория 1 – десет (10) турнира с минимален награден фонд от $1 340 000
 Категория 2 – шестнайсет (16) турнира с минимален награден фонд от $600 000
 Категория 3 – седемнайсет (17) турнира с минимален награден фонд от $175 000
 Категория 4 – дванайсет (12) турнира с минимален награден фонд от $145 000

Освен турнирите от WTA Тур, точки за световната ранглиста на Женската тенис асоциация носят турнирите от Големия шлем и турнирите от ITF Веригата за жени, организирани от Международната тенис федерация.

Шампионат на WTA Тур 

Шампионатът на WTA Тур е тенис турнир за жени, провеждан веднъж годишно в края на всеки сезон. В него взимат участие осемте състезателки с най-високи резултати през сезона. Днес проявата носи името на основния си спонсор и се нарича Шампионат Сони Ериксон.

Категория I

Категория II

Категория III

Категория IV

Турнири на WTA в България 
В София се провежда турнир на WTA Витоша Ню Отани през 1988 и 1989 г. от V категория. През 2009 г. Пловдив кандидатства за организирането на турнир от сериите International с награден фонд 220 000 долара.

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт на WTA Тур